Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2014/15 ist die 33. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Nationalliga A nehmen 12 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kommen und der Rest in zwei Playoutpartien bestimmt, wer gegen die zwei Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss.

Die Nationalliga B in dieser Saison letztmals zehn Vereine und wird nächste Saison auf 12 Verein aufgestockt. Die Nationalliga B-Vereine müssen jedoch trotzdem in Auf-/Abstiegsspiele, treten dort jedoch gegen die Verlierer der Playofffinals der 1. Liga an, die sich dieses Mal direkt für den Aufstieg in die Nationalliga B qualifizieren.

Schweizer Meister wurde der SV Wiler-Ersigen.

Nationalliga A

Hauptrunde

Playoffs 
Das Playoff-Viertel- sowie Halbfinal wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Der Playofffinal wurde als Superfinal in der Swiss Arena ausgetragen.

Superfinal

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Neunt- gegen den Zwölftplatzierten sowie der Zehnt- gegen den Elftplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Seven gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Seven-Serie gegen die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B antreten. Sie stellen nach Schreibweise von Swiss Unihockey das Aufstiegsplayoffs der NLB dar.

Somit verblieben die beiden Nationalliga A-Vereine in der höchsten Spielklasse.

Nationalliga B

Hauptrunde

Finalrunde

Gruppe A 
In der Gruppe A spielten der Erst-, Dritt- und Sechstplatzierte um den Einzug in die Playoffs.

Gruppe B 
In der Gruppe B spielten der Zweit-, Viert- und Fünftplatzierte um den Einzug in die Playoffs.

Playoffs 
Die beiden Playoffspiele zur Auf-/Abstiegsrunde wurden in einem Best-of-Five-Modus gespielt.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Siebent- gegen den Zehntplatzierten sowie der Acht- gegen den Neuntplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsrunden teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLB dieses Jahr in einer Best-of-Five-Serie gegen die beiden Verlierer der Playoffspiele der beiden 1. Liga-Gruppen antreten. Die Playoffgewinner der 1. Liga sind direkt für die Nationalliga B.

Somit stiegen die Red Devils March-Höfe Altendorf in die NLB auf, während das UHT Eggiwil in die dritthöchste Spielklasse abstieg. Ebenfalls direkt aufgestiegen sind die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B:
 UHT Schüpbach (gewann das Playofffinale gegen die Vipers Innerschwyz mit 2:1)
 Jona-Uznach Flames (gewann das Playofffinale gegen die Red Devils March-Höfe Altendorf mit 2:1)

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Einzelnachweise 

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2014
Unihockey 2015
Männerunihockeywettbewerb